kwiecień – czwarty miesiąc roku
 Kwiecień – powieść Józefa Hena
 Kwiecień – polski film wojenny z 1961 w reżyserii Witolda Lesiewicza, ekranizacja powieści
 Kwiecień – włoski film z 1998 w reżyserii Nanniego Morettiego

Ludzie o nazwisku Kwiecień 
Osoby o nazwisku Kwiecień:
 Brunon Kwiecień (1967–2019) – polski inżynier chemik, skazany za próbę zorganizowania zamachu na władze RP
 Grzegorz Kwiecień (ur. 5 września 1986) – polski aktor
 Jarosław Trześniewski-Kwiecień (ur. 27 stycznia 1961) - polski prawnik
 Mariusz Kwiecień (ur. 4 listopada 1972 w Krakowie) – polski śpiewak operowy
 Marta Kwiecień (ur. 1980) – modelka
 Michał Kwiecień (ur. 1 marca 1957 w Lublinie) – polski brydżysta
 Ryszard Kwiecień, ps. K-100 (ur. 22 marca 1930 w Godowie, zm. 19 marca 2003) – polski artysta plastyk, pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 Tomasz Kwiecień (ur. 1965 w Krakowie) – polski zakonnik, dominikanin

Zobacz też 
 Czarowny kwiecień (ang. Enchanted April) – brytyjski film z 1992 w reżyserii Mike’a Newella